Корнилова — русская фамилия, женская форма фамилии ; также топоним.

 Фамилия 
 Корнилова, Александра Ивановна (1853 — после 1938) — русская революционерка, народница, член кружка «чайковцев».
 Корнилова, Альбина Александровна — российский математик, старший научный сотрудник кафедры физики твердого тела МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Корнилова, Валентина Фёдоровна (род. 1927) — депутат Верховного Совета СССР VI созыва.
 Корнилова, Вера Ивановна (1848—1873) — русская революционерка, народница, член кружка «чайковцев».
 Корнилова, Галина Петровна (1928—2021) — русская писательница.
 Корнилова, Екатерина Владимировна (род. 1957) — российская художница, живописец. Член-корреспондент РАХ (2011).
 Корнилова, Зульфира Хусаиновна (1939—2015) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.
 Корнилова, Лилия Николаевна (род. 1951) — российская актриса.
 Корнилова, Любовь Ивановна (1852—1892) — русская революционерка, народница, член кружка «чайковцев».
 Корнилова, Людмила Ивановна (род. 1954) — советский и российский педагог, Герой Труда Российской Федерации.
 Корнилова, Людмила Николаевна — советский физиолог
 Корнилова, Матрёна Матвеевна (1915—1991) — агроном, Герой Социалистического Труда.
 Корнилова, Нина Андреевна (род. 1926) — цирковая артистка-дрессировщица.
 Корнилова, Татьяна Васильевна (род. 1954) — советский и российский психолог, доктор наук, профессор.

Топоним 
 Корнилова — деревня, Свердловская область, Россия.